Bernhard Tritscher (ur. 25 kwietnia 1988 w Zell am See) – austriacki biegacz narciarski, zawodnik klubu Sk Saalfelden.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Bernhard Tritscher pojawił się 31 grudnia 2006 roku podczas zawodów FIS Race w Hochfilzen, gdzie zajął dwunaste miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W lutym 2008 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie w biegu łączonym na 20 km zajął 56. miejsce, a wspólnie z kolegami z reprezentacji był szesnasty w sztafecie. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata młodzieżowców, najlepszy wynik osiągając podczas MŚU-23 w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie był siódmy sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 marca 2010 roku w Oslo, zajmując 54. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dziewięć miesięcy później, 14 grudnia 2010 roku w Düsseldorf, gdzie w tej samej konkurencji był czternasty. W czołowej dziesiątce zawodów PŚ po raz pierwszy znalazł się 5 lutego 2011 roku w Rybińsku, gdzie sprint stylem dowolnym ukończył na dziesiątej pozycji. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2012/2013, który ukończył na 63. pozycji w klasyfikacji generalnej.

W 2011 roku wystartował na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie zajął między innymi 21. miejsce w swej koronnej konkurencji. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Val di Fiemme jego najlepszym wynikiem było siódme miejsce w sprincie drużynowym. W lutym 2014 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując siódme miejsce w sprincie oraz 24. miejsce na dystansie 50 km techniką dowolną.

Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Jak dotąd Tritscher nie stał na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Austriaccy biegacze narciarscy
Austriaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Zell am See